Udûn (v sindarštině Utumno, v překladu peklo) označuje fiktivní místa ve Středozemi:
 Utumno – první bašta Morgotha
 Udûn (Mordor) – obrovská kaldera na severu Mordoru

nl:Mordor#Udûn
pl:Lista zamków i twierdz Śródziemia#Utumno